peut faire référence à :

Patronyme 
Niimi est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 , admiral de la marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale ;
 , commandant du Shinsen gumi ;
 , écrivain japonais ;
 , taekwondoïste japonais ;
 , kickboxeur japonais ;
 , terroriste et meurtrier japonais ;
 , handballeur japonais.

Toponyme 
 Le domaine de Niimi (新見藩), domaine féodal centré autour de ce qui aujourd'hui la ville de Niimi ;
 La gare de Niimi (新見駅), dans la ville de Niimi ;
 Niimi (新見市), ville japonaise de la préfecture d'Okayama.